«Чонбук Хёндэ Моторс» — южнокорейский футбольный клуб из города Чонджу. Основан в 1994 году. Домашние матчи проводит на арене «Чонджу Ворлд Кап Стэдиум», вмещающей 42 477 зрителей. В настоящий момент выступает в Кей-лиге 1, главном по значимости футбольном турнире Республики Корея.

История 
Предшественник «Чонбук Хёндэ Моторс» был основан в январе 1993 года под первоначальным названием «Вансан Пума». О Хён Кун был основателем команды, которая была первой в истории Кей-лиги, названной в честь домашнего местоположения.

Тем не менее, они не смогли собрать достаточно средств и «Вансан Пума» обанкротился, прежде чем занять своё место в Kей-лиге. Многие люди стремились сохранить клуб и Bobae Ltd., местный производитель алкоголя, предложил команде финансовую поддержку. Клуб вступил в Kей-лигу в 1994 году после смены названия на «Чонбук Баффало». Команда столкнулась с финансовыми проблемами и была расформирована после окончания сезона. В 1994 году Республика Корея подала заявку на проведение чемпионата мира 2002 года, после чего автомобильный концерн «Hyundai Motor» завладел игроками «Чонбук Баффало» и 12 декабря 1994 года основал новый клуб под названием «Чонбук Динос».

Kей-лига официально заявила, что «Чонбук Баффало» и «Чонбук Хёндэ Моторс» — это разные клубы. Таким образом, история и статистика «Чонбук Хёндэ Моторс» начинается с 12 декабря 1994 года.

В первые годы «Чонбук» серьёзно не претендовал на чемпионский титул, занимая места в середине таблицы. После того, как Чхве Ган Хи был назначен главным тренером в июле 2005 года, «Чонбук» выиграл национальный кубок в декабре того же года. В 2006 году «Чонбук» финишировал на одиннадцатом месте в Кей-лиге, однако сезон закончился триумфально, так как «Чонбук» выиграл свой первый кубок Лиги чемпионов АФК. По пути в финал они победили чемпионов Японии «Гамбу Осаку» и китайский «Шанхай Шэньхуа», а также победили чемпиона Кореи «Ульсан Хёндэ» в полуфинале. В финале «Чонбук» победил чемпиона Сирии «Аль-Караму» 3:2 по сумме двух матчей.

В декабре 2006 года «Чонбук Моторс» принял участие в клубном чемпионате мира в качестве победителей Лиги чемпионов АФК. В четвертьфинале «Чонбук» проиграл 0:1 мексиканской «Америке», однако после победил австралийский «Окленд Сити» со счётом 3:0 и занял пятое место в турнире. В 2009 году «Чонбук Моторс» в первый раз стал чемпионом Kей-лиги, обыграв в финале «Соннам» со счётом 3:1 по сумме двух встреч.

В 2011 году «Чонбук Моторс» во второй раз в своей истории стал чемпионом Kей-лиги, в финале плей-офф «Чонбук» победил «Ульсан Хёндэ» 4:2 по сумме двух матчей. Кроме того, они достигли финала Лиги чемпионов АФК, где проиграли катарскому «Аль-Садду» 2:4 после серии пенальти.

26 ноября 2016 года «Чонбук» выиграл свой второй титул Лиги чемпионов АФК, победив в финале «Аль-Айн» 3:2 по сумме двух матчей.

Достижения

Национальные титулы 
Чемпионат Республики Корея
  Чемпион (9): 2009, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  Серебряный призёр (3): 2012, 2016, 2022
  Бронзовый призёр (2): 2010, 2013

Кубок Республики Корея
  Обладатель (5): 2000, 2003, 2005, 2020, 2022
  Финалист (2): 1999, 2013

Суперкубок Республики Корея
  Обладатель (1): 2004
  Финалист (2): 2001, 2006

Кубок корейской лиги
  Финалист (1): 2010

Международные титулы 
Лига чемпионов АФК
  Победитель (2): 2006, 2016
  Финалист (1): 2011

Кубок обладателей кубков Азии
  Финалист (1): 2002

Клубный чемпионат мира
 Пятое место (2): 2006, 2016

Статистика выступлений в Кей-лиге 1

Известные игроки 

 Полный список игроков клуба «Чонбук Хёндэ Моторс», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

  Чон Джон Сон (1995—1997)
  Жанко Савов (1995—1998)
  Ли Кён Чун (1995—1999)
  Ким До Хун (1995—2002)
  Ким Ён Каб (1996—1999)
  Ким Кён Рянг (1996—2006)
  Чхве Джин Чхоль (1996—2007)
  Бьюн Чже Суб (1997—2003, 2007)
  Сео Хюк Су (1998—2003)
  Парк Сунг Бэ (1998—2004)
  Ли Кванг-Сук (1998—2006)
  Ян Хён Чжун (2000—2003)
  Чой Ён Хун (2000—2006)
  Намкунг До (2001—2005)
  Чон Кёнг Джун (2002—2005)
  Парк Донг Хюк (2002—2005)
  Эдмилсон (2002—2005)
  Рафаэль Ботти (2002—2006)
  Ли Ён Бал (2002—2006)
  Магно Алвес (2003)
  Ким Хён Су (2003—2008)
  Лим Ю Хван (2004—2006, 2007—2013)
  Чон Кван Хван (2005—2013)
  Юнг Ин Ван (2006—2007, 2013—2014)
  Ли Хён Сын (2006—2009)
  Ким Хён Бум (2006—2012)
  Квон Сунтхэ (2006—2016)
  Чой Чул Су (2006—)
  Чхве Тхэ Ук (2008—2010)
  Юнг Хун (2008—2015)
  Луис Энрике (2009—2011, 2015—2016)
  Джин Кён Сун (2009—2012)
  Ким Сан Сик (2009—2013)
  Эниньо (2009—2013, 2015)
  Ли Дон Гук (2009—2020)
  Крунослав Ловрек (2010—2011)
  Сим Ву Ен (2010—2012)
  Чо Сунг Хван (2010—2012, 2015—2018)
  Парк Вон Чжэ (2010—)
  Ким Донг Чан (2011—2015)
  Ли Сын Хен (2011—2015)
  Чхве Ын Сон (2012—2014)
  Алекс Уилкинсон (2012—2015)
  Леонардо Перейра (2012—2016)
  Сео Санг Мин (2012—2016)
  Ким Ги Хи (2013—2015)
  Ли Сын Ки (2013—)
  Чжон Хюк (2013—)
  Ли Джэ Сон (2014—2018)
  Шин Хён Мин (2014—2019)
  Хан Гёвон (2014—)
  Ли Джу Ён (2014—)
  Эду (2015, 2016—2017)
  Ким Бо Гён (2016—2017, 2020—)
  Ким Син Ук (2016—2019)
  Рикардо Лопес (2016—2019)
  Ким Джин Су (2017—2020)
  Ли Ён (2017—)
  Сон Джун Хо (2018—)
  Сон Бом Гын (2018—)

Тренеры 
  Ча Кён Бок (1995—1996)
  Чой Ман Хи (1997—2001)
  Нам Дэ Сик (2001)
  Чо Юн Хван (2001—2005)
  Ким Хён Юл (2005)
  Чхве Ган Хи (2005—2011, 2013—2018)
  Ли Хёнг Сил (2012)
  Фабио Лефундес (2013)
  Жозе Мораиш (2019—2020)
  Ким Сан Сик (2021 — )

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Футбольные клубы Республики Корея